Naarda — род совок из подсемейства совок-пядениц (Herminiinae).

Описание 
Мелкие стройные бабочки. Усики нитевидные, реснитчатые или щетинистые. У самок щетинки всегда короче и расположены менее плотно, чем у самцов. Губные щупики вертикальные их длина варьирует от 1,5 до 5,5 от длины глаза. Хоботок хорошо развит. Простых глазков нет. На бедрах или голенях самцов иногда имеются пятна очень плотных, удлиненных чешуек, которые выполняют роль орган обоняния. Крылья могут быть серовато-коричневыми, желтовато-желтыми до почти черных. Почковидные и округлые пятна на крыльях обычно желтоватые, часто с темным краем. Размах крыльев от 10,5 до 25,5 мм, длина переднего крыла 5-12,5 мм.

Классификация 
В мировой фауне 108 видов.

Распространение
Представители рода встречаются в тропиках Старого Света: Афротропике, восточной Палеарктике, Ориентальной области и Австралии.

Примечания 

Совки-пяденицы
Роды чешуекрылых
Таксоны, описанные Френсисом Уокером